Villaharta és un municipi de la província de Còrdova a la comunitat autònoma d'Andalusia, a la comarca de Valle del Guadiato.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Villaharta - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia
 Fotos de Villaharta

Municipis de Valle del Guadiato